Sulz peut désigner :
 en Suisse :
 Sulz, une localité de Laufenburg et une ancienne commune suisse du canton d'Argovie ;
 Sulz, une ancienne commune suisse du canton de Lucerne ;
 en Autriche :
 Sulz, une commune autrichienne du Vorarlberg.

 en Allemagne
 Sulz am Neckar, une ville dans l'arrondissement de Rottweil dans le Land du Bade-Wurtemberg, en Allemagne.
 Sulz (Altmühl), un affluent de l'Altmühl en Bavière